Гули Раззаковна Хамраева (род. , Ташкент) — артистка балета и педагог, чья творческая карьера связана с Театром оперы и балеты им. А. Навои (Ташкент). Народная артистка Узбекистана (1983).

Биография 
Дочь Раззака Хамраева. В 1966 году закончила Ташкентское хореографическое училище по специальности «артист балета», после чего была принята в балетную труппу Большого театра оперы и балеты им. А. Навои.

Исполняла главные партии в спектаклях «Бахчисарайский фонтан» (Зарема), «Дон Кихот» (Китри), «Эсмеральда» (Эсмеральда), «Спартак» (Эгина), «Любовный талисман» (Чундари), «Жизель» (Мирта), «Лебединое озеро» (испанский танец, Одетта—Одиллия), «Золушка» (Мачеха), «Испанские миниатюры» (испанка), «Кармен» (Кармен), «Корсар» (Гульнара), «Приключения Насриддина» (жена Насриддина), «Клеопатра» (Клеопатра), «Ожившие миниатюры» (Канизак). Её танцу были свойственны лиризм, психологическая глубина, редкая гармония движений и хореографических жестов.

Снималась в фильмах «Дилором» (Дилором), «Семург» (Паризод). Жизни и творчеству балерины посвящен фильм «Болеро» (1995).

В 2001 году закончила Ташкентскую государственную высшую школу хореографии и народного танца по специальности «режиссёр-балетмейстер». Режиссёр балета в 2000—2002 годах, с 2002 года — педагог-репетитор театра. С 2002 года ректор Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии.

Примечания

Ссылки 
 ГУЛИ ХАМРАЕВА: «ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ. А ДЕТЕЙ — ОСОБЕННО!»

Выпускники Ташкентского хореографического училища